Hermina Szuchewycz – działaczka ukraińskiego ruchu emancypacyjnego
 Iryna Szuchewycz – ukraińska malarka
 Jurij Szuchewycz – ukraiński polityk, długoletni więzień Gułagu
 Osyp Szuchewycz – ksiądz greckokatolicki, ukraiński pisarz i tłumacz
 Roman Szuchewycz – generał i naczelny dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii
 Stepan Szuchewycz – ukraiński adwokat
 Wołodymyr Szuchewycz – ukraiński działacz społeczny, etnograf i pedagog